Виктория Юханссон:
 Юханссон, Виктория (род. 1974) — шведская шахматистка.
 Юханссон, Виктория (род. 1996) — шведская певица, автор песен.